ARZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di N'zeto (Angola)
 arz – codice ISO 639 dell'arabo egiziano